Nisís Platía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Astéri, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Nisída Platý (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar